Wimp kan syfta på:

Wimp (musikspelare)
WIMP - Akronym för weakly interacting massive particles